Freddie Prinze – comico e attore statunitense di origine tedesca e portoricana, padre di Freddie Prinze, Jr.
 Freddie Prinze, Jr. – attore statunitense, figlio di Freddie Prinze
 Sarah Michelle Gellar, coniugata Prinze – attrice, produttrice televisiva e imprenditrice statunitense

Pagine correlate 
 Printz
 Prinz